Бхаса (III—IV вв.) — один из первых древнеиндийских драматургов на санскрите. О Бхасе известно довольно мало.

Драмы Бхасы долгое время считались утерянными и были известны только по отзывам и цитатам более поздних авторов. Так, например, в прологе к пьесе «Малавика и Агнимитра» Калидаса упоминал его в числе своих великих предшественников.

Всего Бхасе приписывается 13 пьес.

Источники

Переводы на русский язык
 Пригрезившаяся Васавадатта. Перевод П.А. Гринцера. В кн.: П.А. Гринцер Бхаса. М.,1979
 Увиденная во сне Васавадатта. Фрагменты. Перевод В.Потаповой. В кн.: Классическая драма Востока.Индия.Китай,Япония. М., 1976.
 Натака о статуе. Перевод П.А. Гринцера. В кн.: П.А. Гринцер Бхаса. М., 1979.
 Обет Яугандхараяны. Перевод В.Эрмана. В кн.: Классическая драма древней Индии. Л.,1984.

Литература

Ссылки 
 Глава «Культура кушано-гуптской эпохи» из книги «История Индии» (Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г.)

Поэты Индии
Драматурги Индии
Персоналии:Буддизм
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения